Ясінка — річка в Україні, притока Стрию.
 Ясінка — село в Польщі, в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства.
 Ясінка Руська — село в гміні Парчів Парчівського повіту Люблінського воєводства.

Див. також 
 Ясьонка